Porwanie – przestępstwo
 Porwanie – film z 1979 roku, znany też pod alternatywnym tytułem Ashanti
 Porwanie – film z 2011 roku